

Geografia

Austria 
 Schwarza – rzeka, dopływ Litawy

Niemcy 
 Schwarza – dzielnica Blankenhain
 Schwarza – dzielnica Rudolstadt
 Schwarza – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen
 Schwarza – rzeka, dopływ Hasel
 Schwarza – rzeka, dopływ Ilm
 Schwarza – rzeka, dopływ Jossy
 Schwarza – rzeka, dopływ Lüder
 Schwarza – rzeka, dopływ Soławy
 Schwarza – rzeka, dopływ Schlücht

Zobacz też 
 Schwarzatal